Kommandeur steht für:
 Kommandeur, einen militärischen Führer in den deutschen Streitkräften
 den Vorsteher einer Kommende geistlicher Ritterorden, siehe Komtur (Amt)
 die mittlere Stufe eines Verdienstordens, siehe Komtur (Ordenskunde)

Der Kommandeur steht für:
 einen US-amerikanischen Kriegsfilm von 1949, siehe Der Kommandeur

Siehe auch:
 Commander
 Commanding Officer
 Kommandant
 Feuerwehrkommandant